Keely Shaye Smith (1963-), journaliste et présentatrice américaine.
 Lin Shaye (1943-), est une actrice américaine, sœur de Robert Shaye.
 Robert Shaye (1939-), est un producteur, acteur, réalisateur et scénariste américain.
 Lu Shaye (1964-), diplomate chinois.

Patronyme anglais